Gnoli ist der Familienname folgender Personen:

 Gherardo Gnoli (1937–2012), italienischer Historiker und Iranexperte
 Raniero Gnoli (* 1930), italienischer Orientalist und Religionshistoriker